Meyerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Meyerhoff (* 1960), deutscher Brigadegeneral
 Grete Meyerhoff (1913–2002), deutsche Entomologin und Bienenforscherin
 Hans Meyerhoff (1914–1965), US-amerikanischer Philosoph deutscher Herkunft
 Hermann Meyerhoff (1888–1970), Bürgermeister und Oberstadtdirektor der Stadt Herne
 Hermann Meyerhoff (Mediziner) (1932–1993), deutscher Psychiater
 Hermine Meyerhoff (1848–1926), deutsch-österreichische Opern- und Operettensängerin
 Joachim Meyerhoff (* 1967), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Miriam Meyerhoff (* 1964), neuseeländische Linguistin
 Sally Meyerhoff (1983–2011), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Walter Meyerhoff (1890–1977), Landgerichtspräsident in Göttingen

Siehe auch:
 Barbara Myerhoff
 Mayerhoff
 Meyerhof